Mistrzostwa Świata Mężczyzn w Curlingu 1990 odbyły się między 1 a 7 kwietnia 1990 w szwedzkim Västerås, w Rocklundahallen.

Tytuł mistrzów świata z 1989 obronili Kanadyjczycy (Ed Werenich), którzy w finale pokonali Szkotów (David Smith) 5:4. W półfinałach Szwecja (Lars-Åke Nordström) przegrała 3:5 ze Szkocją a Dania (Tommy Stjerne) 4:5 z Kanadą.



Reprezentacje

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Playoff

Finał

Półfinał

Tie-breaker

Round Robin

Klasyfikacja 
 Po sesji 9.:

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Sesja 8.

Sesja 9.

Bibliografia 
 

1990
1990 w curlingu
1990 w Szwecji
Curling w Szwecji
Sport w Västerås